Rozovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Rozovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Kazanlk, 
 Rozovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Bratsigovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar